Bokor – negromante della religione vudù
Bokor – paese della provincia di Nógrád (Ungheria)
Phnom Bokor, la cima più alta dei monti Dâmrei (Cambogia), sulla quale i francesi costruirono una stazione climatica negli anni Venti